Willard (filme) — filme de terror de 2003, dirigido por Glen Morgan

Geografia 
Willard (Kansas)
Willard (Missouri)
Willard (Montana)
Willard (Novo México)
Willard (Ohio)
Willard (Utah)
Willards

Desambiguações de topônimos